Enya (позднее переиздан как The Celts) — дебютный студийный альбом ирландской певицы Энии, изданный в 1987 году. Музыка этого альбома была написана как саундтрек для документального телесериала BBC The Celts (1986).

Об альбоме 
Диск был записан в 1986 году, но не издавался до 1987, пока шёл премьерный показ серий The Celts. Сначала альбом был выпущен BBC в Великобритании её собственным лейблом, затем в Северной Америке лейблом Atlantic Records. В 1992 улучшенная и переработанная версия альбома была выпущена Warner Music под именем The Celts. Альбом в его оригинальном издании — Enya — больше не производился.

Альбом содержит лишь часть музыки, написанной Энией для телесериала. В 2005 году ранее не издававшийся трек «Spaghetti Western Theme» был включён в состав сингла «Amarantine» в память об одном из продюсеров сериала.

Песня «Boadicea» была также включена в саундтреки фильма «Лунатики» (, 1992) и второго сезона телесериала «Мыслить как преступник» (, 2007).

Список композиций 
 The Celts — 2:50
 Aldebaran — 3:05
 I Want Tomorrow — 4:02
 March of the Celts — 3:10
 Deireadh an Tuath — 1:43
 The Sun in the Stream — 2:55
 To Go Beyond, Pt. 1 — 1:20
 Fairytale — 3:03
 Epona — 1:36
 Triad: St. Patrick/Cú Chulainn/Oisin — 4:25
 Portrait — 1:23
 Boadicea — 3:30
 Bard Dance — 1:23
 Dan y Dŵr — 1:41
 To Go Beyond, Pt. 2 — 2:50

Участники записи 
 Эния — вокал, фортепиано, Roland Juno-60, Yamaha DX7, Emulator II и Kurzweil
 Патрик Холинг — скрипка
 Арти МакГлин — электрогитара
 Лайам О’Флин — ирландская волынка
 Рома Райан — тексты

Производство
 Вся музыка написана Энией и опубликована Aigle Music
 Слова для «I Want Tomorrow» и «Dan y Dŵr» — Рома Райан
 Слова для «The Celts», «March of the Celts», «Aldebaran» и «Deireadh an Tuath» — Эния и Рома Райан
 Слова «St. Patrick» народные
 Сведение музыки: Эния и Ники Райан
 Записано в BBC Enterprises Studio Woodlands, Лондон и Aigle Studios, Дублин
 Продюсер: Ники Райан
 Исполнительный продюсер: Брюс Тэлбот
 Разработки: Найджел Ред, Ники Райан
 Дизайн обложки: Марио Москардини
 Фотографии: Мартин Адлеман

Чарты

The Celts 
В 1992 году альбом был переиздан под названием The Celts. Кроме улучшенного звука, этот релиз также содержит более длинную версию (3:11 вместо оригинальных 1:23) песни «Portrait», названную «Portrait: Out of the Blue».

Саундтреки 1987 года
1987
Дебютные альбомы 1987 года
Альбомы, сертифицированные как платиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы на английском языке